Wenjun ist der Familienname folgender Personen:

 Guo Wenjun (郭 文珺; * 1984), chinesische Pistolenschützin
 Ju Wenjun (居文君, * 1991), chinesische Schachmeisterin